Abingdon Creek ist der Name folgender  Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abingdon Creek (Lower Creek), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Abingdon Creek (Broad River), Fluss im Bundesstaat South Carolina